Titus Flavius Clemens was een neef van de Romeinse keizer Vespasianus. Hij was de zoon van Titus Flavius Sabinus, consul prefect van de Cohortes urbanae onder Nero, en de broer van Titus Flavius Sabinus. Hij was de neef van de keizers Titus en Domitianus.

Als kind woonde hij in Rome, toen zijn de oom, Vespasianus, met zijn troepen oprukte naar de hoofdstad. Zijn vader werd vermoord door Vitellius, de rest van de familie ontsnapte.

Hij trouwde met een van zijn nichten, Flavia Domitilla, de dochter van Vespasianus' dochter, die ook Domitianus' nicht was. Ze kregen twee zoons, de ene noemde hij Vespasianus en de ander Domitianus. In 95 was hij consul samen met Domitianus, die hem in datzelfde jaar doodde.

Stamboom

Flavische dynastie